Rhome peut désigner :

 Rhome, une ville du comté de Wise, au Texas, aux États-Unis.
 , un joueur de football américain.
 , un joueur de football canadien.

Voir aussi 
 Rhôme, une rivière française.